Szabó Alajos (1818–1904) orvos, állatorvos, főiskolai tanár
 Szabó Alajos (1820–1875) jószágigazgató, nevelő
 Szabó Alajos (1892–1975) festőművész, rajztanár